Roger of Leicester ist der Name folgender Personen:

* Roger of Leicester (Bischof) († 1202), Bischof der schottischen Diözese St Andrews
 Roger of Leicester (Richter) († nach 1296), englischer Richter